Бульва́р Дми́трия Донско́го:

 Бульвар Дмитрия Донского — бульвар в Москве.
 Бульвар Дмитрия Донского — станция метро в Москве.